Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 29 mai au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Josué Enríquez.

Marwan El Shorbagy remporte la finale en s'imposant face à Shawn Delierre en ne perdant qu'un seul jeu pendant tout le tournoi.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

2014
Sport au Guatemala en 2014
Squash en 2014
Sport en mai 2014